

Primeira Divisão

Segunda Divisão

Terceira Divisão 
 
 FK Bačka Bačka Palanka

Kosovo

Extintos 
 

Futebol da Sérvia